El término costilla puede referirse a:

 Costilla, uno de los huesos curvos que en los vertebrados forman la caja torácica. Las costillas se clasifican en:
 Costillas verdaderas
 Costillas falsas
 Costillas flotantes
 Costilla, un lugar designado por el censo estadounidense, en el estado de Nuevo México;
 Costilla cervical, costilla del cuello o costilla de Eva, una anomalía congénita;
 Costilla, otro nombre culinario para la chuleta, un corte de carne en el que se incluye una parte del hueso de una costilla. Véase:
Costilla de ternera
Chuleta de cerdo
Chuleta de cordero
 Costilla danto, el nombre común de la planta Lecointea amazonica;
 Costilla de Adán, uno de los nombres comunes de la planta Monstera deliciosa.